O Al-Shula é um clube de futebol com sede em Aden, Iêmen. A equipe compete no Campeonato Iemenita de Futebol.

História 
O clube foi fundado em 1962.

Títulos 
 Campeonato Iemenita: 1 (1990)

Clubes de futebol do Iêmen
Clubes de futebol fundados em 1962